Вестолл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вестолл, Вильям (1834—1903) — английский журналист и писатель.
  (1900–1982) — английский епископ.
  (1781–1850) — английский художник-пейзажист.